Springbok steht für:
 die Antilopenart Springbock (Antidorcas marsupialis)
 eine Stadt in Südafrika, siehe Springbok

Springbok ist außerdem:
 das Rufzeichen der Fluggesellschaft South African Airways

„Springboks“ ist:
 der Spitzname der südafrikanischen Rugby-Union-Nationalmannschaft

Siehe auch: 
 Springbok Radio, ehemaliger südafrikanischer Radiosender
 Springbok Series, ehemalige Sportwagen-Rennserie